

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Parchowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Parchowo – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo

Inne 
 Parchowo – gmina wiejska
 Parchowo – gromada